Hagen puede referirse a: 

 Hagen, ciudad situada en Renania del Norte-Westfalia, Alemania.
 Hagen, comuna francesa situada en Mosela, Alemania.
 Hagen, cráter de la Luna.
 , abreviatura de autor del entomólogo Hermann August Hagen.
 Nina Hagen, cantante alemana.
 Hagen, nombre de un guerrero burgundio que aparece en los cuentos épicos de los pueblos que rodean al reino de Worms, Alemania.